Piotr Ivànovitx Turtxanínov (compositor), eclesiàstic i compositor rus nascut el 1779 i mort el 1856
 Piotr Ivànovitx Turtxanínov (polític), Secretari del Gabinet de la tsarina Caterina II de Rússia, nascut el 1746 i mort el 1823